Biografies:
 Bartomeu Colom (1462-1514), germà de Cristòfol Colom
 Bartomeu Colom (agermanat), germà de Joanot Colom.
 Bartomeu Colom Pastor, és jurista i professor de dret administratiu.